Гупийе́р () — название нескольких коммун во Франции:

 Гупийер — в департаменте Кальвадос.
 Гупийер — в департаменте Эр.
 Гупийер — в департаменте Приморская Сена.
 Гупийер — в департаменте Ивелин.